est un genre de dinosaures ankylosaures du Crétacé supérieur retrouvé au Liaoning, en Chine. L'espèce type, Crichtonsaurus bohlini, a été décrite formellement par Zhiming Dong en 2002.

Présentation 
Une deuxième espèce, Crichtonsaurus benxiensis ou Chrichtonpelta, a été nommée par Lü Junchang   en 2007 à partir de restes retrouvés dans la  à Beipiao. Cette seconde espèce a été nommé, par Victoria Arbour en 2014, comme Crichtonpelta benxiensis et validée par Philip John Currie, en 2015.

Le nom générique a été donné en l'honneur de Michael Crichton célèbre auteur des romans "Jurassic Park" par des scientifiques de l'Institut de paléontologie des vertébrés et de paléoanthropologie. Le nom spécifique de l'espèce type a été donné en l'honneur de , un paléontologue suédois faisant partie de l'équipe ayant travaillé sur l'homme de Pékin.

Cladogramme Ankylosauridae

Liens externes

Notes et références

Notes

Références taxonomiques

Références 

Dinosaure du Crétacé
Dinosaure d'Asie
Ankylosauria
Taxon fossile décrit en 2002